

Osoby 
 Adam Koc
 Tadeusz Koc – polski pilot

Przykrycie 
 koc – gruba tkanina używana jako przykrycie
 Koc gaśniczy
 Koc przeciwwstrząsowy → Folia NRC

Inne 
 KOC - Komiczny odcinek cykliczny – telewizyjny program satyryczny
 Port lotniczy Lifou (kod IATA: KOC)
 Port lotniczy Koumac (kod IATA: KOC)

Zobacz też 
 Kotz